Osoby noszące nazwisko „Fleszar”:

 Adam Fleszar (1899–1939) – major piechoty Wojska Polskiego, dowódca Kompanii KOP „Smolicze”, Brodnickiego Batalionu Obrony Narodowej i II batalionu 63 Toruńskiego Pułku Piechoty
 Albin Fleszar ps. „Satyr” (1888–1916) – major piechoty Wojska Polskiego
 Alfred Fleszar (1890–1940) – major dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, zamordowany w Katyniu
 Antoni Fleszar (1897–1940) – major piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i czterokrotnie Krzyżem Walecznych, zamordowany w Charkowie
 Bolesław Fleszar (ur. 1933) – profesor doktor habilitowany, specjalista w zakresie technologii chemicznej, senator I kadencji
 Gabriel Fleszar (ur. 1979) – muzyk i piosenkarz
 Stanisław Fleszar (ur. 1895) – oficer piechoty Wojska Polskiego
Stanisław Wiktor Fleszar (ur. 1889) – major intendentury Wojska Polskiego, kierownik Rejonu Intendentury Gniezno, odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Złotym Krzyżem Zasługi i in.

Przypisy